! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 171001–171100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 171101–171200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 171201–171300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 171301–171400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 171401–171500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 171501–171600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 171601–171700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 171701–171800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 171801–171900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 171901–172000 [ editare]

Lista planetelor minore (171001-172000)